Александр Ионович Барбу (; род.) — молдавский государственный деятель и политик. Министр промышленности и энергетики ССР Молдова с 9 июля 1991 по 27 августа 1991. Министр промышленности и энергетики Республики Молдова с 27 августа 1991 по 1 июля 1992.

Биография 
 16 августа 1990 — 9 июля 1991 — первый заместитель министра промышленности и энергетики ССР Молдова.
 9 июля 1991 — 27 августа 1991 — министр промышленности и энергетики ССР Молдова.
 27 августа 1991 — 1 июля 1992 — министр промышленности и энергетики Республики Молдова.
 29 декабря 1992 — ? — начальник Торгово-экономического бюро Посольства Республики Молдова в Румынии.
 ? — 11 февраля 1997 — первый заместитель министра промышленности Республики Молдова.

Примечания 

Народные комиссары и министры Молдавской ССР
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР
Министры Молдавии
Заместители министров Молдавии